een plaats in Engeland, zie Chard (Somerset)
 een gemeente in Frankrijk, zie Chard (Frankrijk)